Хелвия () може да се отнася за:

 Хелвия (съпруга на Марк Тулий Цицерон), съпруга на Марк Тулий Цицерон (конник), майка на Цицерон
 Хелвия, сестра на майката на Цицерон, съпруга на Гай Виселий Варон Акулеон (едил), майка на Гай Виселий Варон.
 Хелвия (съпруга на Гай Валерий), съпруга на Гай Валерий (префект на Египет 16 – 31 г.), майка на Публий Галерий Тракхал
 Хелвия от Кордуба, съпруга на Сенека Стари, майка на Юний Аней Галион, Сенека Млади и Аней Мела (баща на поета Лукан).
 Хелвия Прокула, дъщеря на Тит, роднина с майката на Сенека; съпруга на Гай Дилий Вокула († началото на 70 г.; легат на XXII легион Фортуна Първородна
 Хелвия Рецина (дн. Мачерата), древен римски град в Пиценум, Италия